Die Nemzeti Bajnokság 2021/22, offiziell nach dem Sponsor OTP Bank OTP Bank Liga benannt, war die 121. Spielzeit der höchsten ungarischen Spielklasse im Männerfußball. Sie wurde am 30. Juli 2021 eröffnet und am 15. Mai 2022 beendet. Vom 20. Dezember 2021 bis zum 28. Januar 2022 wurde die Saison dabei durch eine Winterpause unterbrochen.

Titelverteidiger war Ferencváros Budapest.

Teilnehmer 

Für die Spielzeit 2021/22 hatten sich folgende Vereine sportlich qualifiziert:

 der Meister der Nemzeti Bajnokság 2020/21:
  Ferencváros Budapest
 die verbliebenen Mannschaften der Nemzeti Bajnokság 2020/21:
  Puskás Akadémia FC
  Fehérvár FC
  Paksi FC
  Kisvárda FC
  Újpest Budapest
  MTK Budapest FC
  Mezőkövesd-Zsóry SE
  Zalaegerszegi TE FC
  Honvéd Budapest
 der Erst- und der Zweitplatzierte der Nemzeti Bajnokság II 2020/21:
  Debreceni Vasutas SC
  Gyirmót FC Győr

Statistiken

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der mittleren Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Hinrunde

Rückrunde

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Die Meistermannschaft von Ferencváros 
(In den Klammern hinter den Spielernamen werden die Anzahl der Einsätze und Tore der Meistersaison angegeben)

* Marijan Čabraja (7/-), Igor Kharatin (2/-), Regő Szánthó (6/-) und Myrto Uzuni (16/7) verließen den Verein während der Saison.

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

2021
Fußballsaison 2021/22